McVey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, artiste et illustrateur américain
 (1849-1926), joueur de baseball américain
 (né en 1957), chanteur et compositeur britannique
 (1892-1972), administrateur australien
 (né en 1968), joueur de rugby australien
 (né en 1985), entrepreneur britannique
 (mort en 2010), joueur de football néo-zélandais
Esther McVey (née en 1967), femme politique britannique
 (1865-1896), joueur de baseball américain
James McVey, guitariste britannique du groupe The Vamps
 (1907-1984), céramiste et tisserande américaine
 (1910-1973), acteur de télévision américain
Robert McVey (né en 1936), joueur de hockey sur glace américain
Sam McVey (1884-1921), boxeur afro-américain
 (1912-2003), acteur de film américain
 (1922-2014), homme politique américain du Kansas
 (1885-1958), homme politique américain de l'Ohio
 (1905-1995), sculpteur et enseignant américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme